Malpartida de Cáceres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malpartida de Cáceres (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Malpartida de Cáceres (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar